

Fìsica 
Vibração
Vibração torcional
Vibração longitudinal
Vibração flexional
Vibrações induzidas pela vorticidade

Outros 
 Vibração (programa de televisão) — programa de tv brasileiro dedicado à prática do Skate
Vibrações — álbum da Banda Calypso

Desambiguações de ciências
Desambiguações de televisão